Hohoff ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Christian Hohoff († 2005), deutscher Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur  
 Curt Hohoff (Kurt Hohoff; 1913–2010), deutscher Schriftsteller
 Heinz Hohoff (1910–1943), deutscher Politiker (NSDAP)

 Tay Hohoff (1898–1974), US-amerikanische Lektorin
 Ute Hohoff (* 1967), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Wilhelm Hohoff (1848–1923), deutscher Priester und Sozialist

Familienname
Deutscher Personenname